Grit steht für:

 das Synonym für Gastrolithen (Magensteine)
 den Feinheitsgrad von Nagelfeilen, auch Gritzahl genannt
 (allgemein) groben Sand oder Sandstein
 Geflügelgrit, granulates Futtermittel aus kleinen Steinen und Kalk
 Grit (Vorname), weiblicher Vorname
 Grit (Ort), Ort in Virginia/USA

GRIT ist eine Abkürzung und steht für:

 Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction, Schrittweise und wechselseitige Initiativen zur Spannungsreduktion, siehe GRIT

Siehe auch:
 True Grit
 Grid